Ricardo Villalobos est le nom de plusieurs personnes :

 Ricardo Villalobos est un musicien allemand d’origine chilienne. 
 Ricardo Villalobos (né en 1981) est un joueur de beach soccer mexicain.